Kompert ist der Name von:
 Leopold Kompert (1822–1886), österreichischer Erzähler und Publizist
 Marie Kompert (1821–1892), österreichische Sozialarbeiterin, Vereinsfunktionärin und Frauenrechtlerin